Airwaves –  album del 1979 del gruppo musicale britannico Badfinger
Airwaves – documentario del 1939 diretto da Frederic Ullman Jr.
Airwaves – serie del 2010 prodotta dalla Khmer Mekong Films